Владимир Евдокимов:
 Евдокимов, Владимир Григорьевич (1961—2017) — топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос».
 Евдокимов, Владимир Иванович (1918—2010) — российский химик, лауреат Менделеевской премии.
 Евдокимов, Владимир Николаевич (род. 1960) — начальник УМВД Украины в Днепропетровской области, генерал-полковник милиции.
 Евдокимов, Владимир Тимофеевич (1923—2017) — Герой Советского Союза.